Эрни () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эрни, Адам (род. 1995) — американский хоккеист.
 Эрни, Адольф — швейцарский кёрлингист.
 Эрни, Барбара (1743—1786) — лихтенштейнская преступница.
 Эрни, Ганс (1909—2015) — швейцарский художник.
 Эрни, Лука (род. 1993) — швейцарский горнолыжник, чемпион мира 2017 года в комбинации.

Топоним 
 Эрни () — коммуна во французском департаменте Мозель.